Лаво́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 150 км на південь від Парижа, 160 км на захід від Діжона, 50 км на південний захід від Осера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 194 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 406,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Лаво на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Лаво на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Йонна